Hevia puede hacer referencia a:

 Hevia, nombre artístico de José Ángel Hevia, gaitero español y académico de honor de la Academia de la Lengua Asturiana.
 Hevia, una parroquia del concejo asturiano de Siero, en España.

Como apellido de algunas personalidades
 Carlos Hevia (1900-1964), presidente de Cuba en enero de 1934.
 José Hevia (1776-1834), jurista asturiano que fue presidente del Tribunal Supremo en 1834.
 Renato Hevia, ex sacerdote chileno, casado con Clara Szczaranski.
 Alberto Hevia, piloto asturiano de rallyes.
 Marcelino Hevia, piloto asturiano de rallyes.
 Jorge Hevia, presentador de televisión chileno.
 Fran Hevia, comediante mexicano.